

Zmarli 
 Li Jinzhong - chan Kitanów.

696